«Cuando los hijos se van» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Cuando los hijos se van (1941), película mexicana escrita y dirigida por Juan Bustillo Oro.
 Cuando los hijos se van (1969), película mexicana dirigida por Julián Soler- remake de la película anterior.
 Cuando los hijos se van (1983), telenovela mexicana producida por Silvia Pinal para Televisa.